En Pologne, Gręboszów peut faire référence à :
 Grabostów, un village de la voïvodie de Łódź

 Grabostów, un village de la voïvodie d'Opole

 Grabostów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Gręboszów, gmina rurale dont le centre est le village précédent